Dag, DAG, Dāg, eller  Dāg kan syfta på:

 Dag – den ljusa delen av dygnet
 Dagsljus – et ljus som finns naturligt under den ljusa delen av dygnet
 Dag (namn) – ett gammalt nordiskt mansnamn
 Dag (mytologi) – en gud i nordisk mytologi
 Dag (TV-serie) – en norsk TV-serie
 dag – SI-symbol för en massenhet, se Dekagram
 dag – ISO 639-3-kod för språket dagbani
 DAG – den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen, se Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
 DAG – en grupp fettliknande kemiska föreningar, se Diacylglycerol

Geografi

Afghanistan 

 Dāg, periodisk sjö, Nimruz,

Polen 

 Dąg, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat ostródzki,

Se även 
 Temadag – en dag som uppmärksammar ett visst tema
 Dag efter dag – Chips bidrag till Melodifestivalen 1982
 Natt och dag – flera